Kleanthes (griechisch Κλεάνθης) ist der Name folgender Personen:

 Kleanthes (um 331 v. Chr.–um 232 v. Chr.), griechischer Philosoph
 Kleanthes (Maler), griechischer Maler 
 Kleanthes (Mediziner), griechischer Mediziner 
 Kleanthes (Dichter), griechischer Spruchdichter